André Reichardt (né en 1949), homme politique français
 Johann Friedrich Reichardt (1752-1814), compositeur et critique allemand
 Juliane Reichardt (1752-1783), soprano et compositrice allemande
 Kelly Reichardt (née en 1964), cinéaste américaine.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien